

Aziende 
 Arzberg – marchio tedesco di porcellana

Geografia

Austria 
 Arzberg – ex comune ora frazione di Passail, comune nel distretto di Weiz (Stiria)
 Arzberg – frazione di Waldbach-Mönichwald, comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)

Germania 
 Arzberg – città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Arzberg – comune nel distretto di Lipsia (Sassonia)